Pfeffingen ist ein Ortsname:

 Pfeffingen BL, Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 Pfeffingen (Albstadt), Stadtteil und Dorf von Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Pfeffingen (Bad Dürkheim), Weiler der Stadt Bad Dürkheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Pfeffingen, historischer deutscher Name der Gemeinde Phaffans, Département Territoire de Belfort, Frankreich

Siehe auch:
 Pfäffingen